Gradovi u Rumunjskoj:
  (Alba, Rumunjska), županija Alba
  (Olt, Rumunjska), županija Olt